Statesville ist der Name mehrerer 

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Statesville (Alabama)
 Statesville (North Carolina)
 Statesville (Tennessee)
 Statesville (Virginia)
 Statesville West (North Carolina)